La Canción del ruiseñor es un poema de Mosén Jacinto Verdaguer, que empieza con los versos "Allí en el establo, cerca del Portal,  el ruiseñor  canta la noche de Navidad.." que debido a su tema navideño ha sido musicado como villancico por varios compositores como por ejemplo Francesc Vila y Joan F. Lambert. 

No se debe confundir este poema o el villancico con la canción tradicional catalana El ruiseñor, que es una canción de mensaje que se popularizó entre las corales catalanas, especialmente en la armonización de Antoni Pérez i Moya y que ha sido interpretada y grabada por Joan Manuel Serrat y Joan Báez, entre otros.

Letra

Enlaces externos 
 Base de datos Verdaguer

Canciones en catalán